Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 16 февраля 1984 года.

Ссылки 
 FINAL REPORT published by the Organising Committee of the XlVth Winter Olympic Games 1984 at Sarajevo:   стр. 58
 Результаты соревнований на сайте IBU
 Результаты гонки на сайте sports-reference.com